Tyler Metcalfe (né le  à Headingley, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canado-hongrois de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1999, il commence sa carrière avec les Thunderbirds de Seattle dans la Ligue de hockey de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||50 ||6 ||7 ||13 ||23 ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2001-2002 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||71 ||24 ||46 ||70 ||66 ||11 ||2 ||4 ||6 ||6
|-
|2002-2003 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||72 ||21 ||39 ||60 ||85 ||15 ||7 ||6 ||13 ||18  
|-
|2003-2004 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||72 ||22 ||37 ||59 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||61 ||20 ||26 ||46 ||44 ||12 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
|2005-2006 || Université de l'Alberta || SIC ||43 ||2 ||11 ||13 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Université de l'Alberta || SIC ||32 ||6 ||7 ||13 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Université de l'Alberta || SIC ||24 ||2 ||6 ||8 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Université de l'Alberta || SIC ||28 ||3 ||12 ||15 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Université de l'Alberta || SIC ||27 ||4 ||10 ||14 ||39 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Dunaújvárosi AC || OB I. Bajnokság || 29|| 24|| 22|| 46|| 59|| 10|| 4|| 6|| 10|| 10
|-
|2010-2011 || Dunaújvárosi AC || Coupe Continentale || 3|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || HK Arystan Temirtaou || Kazakhstan || 50|| 14|| 23|| 37|| 95|| 11|| 4|| 4|| 8|| 14
|-
|2012-2013 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 51|| 11|| 14|| 25|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Miskolci JJSE || MOL Liga || 42 || 27 || 28 || 55 || 58 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2014-2015 || Miskolci JJSE || MOL Liga || 34  || 18 || 29 || 47 || 38 || 7 || 1 || 4 || 5 || 18

Notes et références 

Naissance en juin 1984
Naissance dans la région de Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Attaquant de hockey sur glace